Rajon Jampil (ukrainisch /Jampilskyj rajon) ist der Name zweier Rajone in der Ukraine:

Rajon Jampil (Sumy) in der Oblast Sumy
Rajon Jampil (Winnyzja) in der Oblast Winnyzja